Романьи́ () — топоним:

 Романьи — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).
 Романьи — коммуна в департаменте Манш (Франция).
 Романьи-су-Ружмон () — коммуна в департаменте Территория Бельфор (Франция).